Chełmek (stad), stad in Polen
 Chełmek (gemeente), gemeente in Polen